

Geografia e storia 
 Costanza, città della Germania
 Lago di Costanza, che prende il nome dalla suddetta città e bagna Germania, Svizzera e Austria
 Pace di Costanza (1183), trattato di pace firmato a Costanza
 Concilio di Costanza (1414-1418), sedicesimo concilio ecumenico cristiano tenutosi a Costanza
 Costanza, città della Romania
 Distretto di Costanza, distretto della Romania che prende il nome dalla suddetta città
 Costanza (Constantia), nome successivo della città di Salamina a Cipro

Persone 
 Costantina o Costanza (IV secolo), imperatrice romana e santa commemorata il 18 febbraio
 Flavia Giulia Costanza (IV secolo), imperatrice romana
 Costanza d'Altavilla (1082-1138), consorte di Corrado di Lorena
 Costanza d'Altavilla (1154-1198), regina di Sicilia
 Costanza d'Aragona (1183-1222), consorte di Federico II di Svevia
 Costanza d'Aragona (1343-1363), figlia di Pietro IV d'Aragona e regina di Trinacria
 Costanza d'Aragona (1318-1346), regina consorte di Maiorca e principessa consorte di Acaia
 Costanza d'Aragona (1324-1355), figlia di Pietro II di Sicilia, reggente del Regno di Trinacria
 Costanza del Portogallo (1290-1313), regina consorte di Castiglia León
 Costanza Manuel (1323-1345), regina consorte di Castiglia e León e del Portogallo
 Costanza di Staufen (1230-1307), figlia di Federico di Svevia e sorella di Manfredi di Sicilia
 Costanza II di Sicilia (1247-1302), figlia di Manfredi di Sicilia, regina consorte d'Aragona e di Sicilia
 Costanza da Varano (1426-1447), poetessa italiana
 Fernando Costanza (1998), calciatore brasiliano

Santi e beati 
 Costanza (II secolo), martire commemorata il 22 settembre

Altro 
 Costanza, prenome femminile
 Costanza (1998), sceneggiato televisivo italiano
 Costanza Milano (1919-1935), club italiano di pallacanestro

Pagine correlate 
 Constantia